Садо́вая — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Садовая — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Садовая — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Садовая — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Садовая — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Садовая — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Садовая — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Садовая — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Садовая — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Садовая  — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе Кировской области. 
 Садовая — деревня в Добринском районе Липецкой  области.
 Садовая — деревня в Становлянском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Садовая — деревня Чаплыгинского района Липецкой области.
Садовая — деревня в Дмитровском районе Московской области.
Садовая — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.

Садовая — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Садовая — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Садовая — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Садовая — деревня в Мценском районе Орловской области.

Садовая — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
Садовая — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Садовая — деревня в Чернушинском районе Пермского края (упразднена в 2005 году).
 Садовая — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Садовая — посёлок в Спасском районе Рязанской области.

Садовая — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
Садовая — деревня в Сампурском районе Тамбовской области.
Садовая — деревня в Калининском районе Тверской области.
Садовая — деревня в Сандовском районе Тверской области.
Садовая — деревня в Белёвском районе Тульской области.

Украина 
 Садовая — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.

Реки 
 Садовая — река в Калининградской области России, приток Приморской.

Станция метро 
 Садовая — станция Петербургского метрополитена.

Железнодорожные станции и платформы

См. также 
 Садовая, Богдана Васильевна (род. 1989) — украинская и российская хоккеистка на траве.
 Садовая улица
 Садовое
 Садовый